Een verkeersweg:
 N295 (België)
 N295 (Nederland), zie Provinciale weg 295
 N295 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing